Teatro Politeama est le nom donné – principalement en Italie - aux théâtres spécialisés dans différents  arts du spectacle (chorégraphie, art lyrique, cinéma, etc.).

Italie 

 Teatro Politeama de Carrare.
  de Cascina.
  de Catanzaro.
 Teatro Politeama de Côme.
 Teatro Politeama de Gênes.
 Teatro Politeama de Naples.
 Teatro Politeama ou teatro Garibaldi de Palerme.
  de Pise.
  de Poggibonsi.
  de Prato.
  à Rome.
  de Reggio Calabria.
  de Vasto.
  de Viareggio

Portugal 

  de Lisbonne

Aussi 
Le Teatro Politeama Fiorentino Vittorio Emanuele est l'ancien nom du Théâtre communal de Florence.

 Teatro Politeama